

Wydarzenia 

 Europa

 Pod Noreią Cymbrowie i Teutoni pokonali wojska rzymskie pod wodzą konsula Papiriusza Karbona

Urodzili się 
 Lucjusz Orbiliusz Pupillus, gramatyk łaciński

87